Arabian Knights—пісня британського, пост-панк-гурту, Siouxsie and the Banshees, яка була випущена в липні 1981, року, і досягнула 32-го місця в UK Singles Chart, пісня входить в студійний альбом, Juju 1981, року.

Джерела 

Сингли 1981
Пісні Siouxsie and the Banshees